De Denon AVR-1602 is het basis model Audio/Video-Receiver van het merk Denon uit de periode 2001/2002.

De AVR-1602 heeft een ingebouwde FM RDS/AM radiotuner en is een 5.1 surround ontwerp met vijf versterkte kanalen (voor luidsprekers) met een uitgangsvermogen van 70 watt per kanaal en een "pre-out" voor een subwoofer. De AVR-1602 beschikt over DTS en Dolby Digital decoders voor bronnen met een digitaal meerkanaalsgeluid (bijvoorbeeld dvd of blu-ray) en Dolby Pro-Logic II voor analoge meerkanaalsbronnen (zoals een videorecorder) en het creëren van meerkanaalsgeluid uit een stereosignaal (twee kanalen). De AVR-1602 heeft een analoge 5.1-kanaals ingang voor apparaten zonder digitale uitgang, maar met ingebouwde decoder, hetgeen in de prijsklasse geen standaard optie is. Het apparaat heeft slechts één "pre-out" voor een subwoofer en geen ingang voor een platenspeler.

Andere (duurdere) receivers uit dezelfde periode zijn (oplopend in prijs en met meer functies) de AVR-1802, AVR-2802 en AVR-3802. Daarnaast voerde Denon ook nog diverse AV-versterkers (zonder tuner) in haar programma.

Geluidsapparatuur
Consumentenelektronica